Syston (Leicestershire), een plaats in het Engelse graafschap Leicestershire
 Syston (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire